Рогізківська сільська рада — Вінницька область, Чечельницький район;
 Рогізківська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район.